Teatro
Gypsy: A Musical Fable, musical de Jule Styne

Cinema
Gypsy (1937), com Roland Young e Chili Bouchier
Gypsy (1962), com Rosalind Russell e Natalie Wood
Gypsy (1993), com Betty Midler e Cynthia Gibb
Gypsy (2020), produção indiana

Música
Gypsy (canção de Lady Gaga)
Gypsy (canção de Shakira)

Desambiguação